Joseto puede referirse a:

 José Tomás González Espinoza, futbolista en lanza de oro